Гура-Кальвария () — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Пясечинский повят, Мазовецкое воеводство. Население — 23 824 человека (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Поселения 
 Александрув
 Банёха
 Борки
 Бжесьце
 Бжумин
 Бучинув
 Цендровице
 Цонев
 Чахувек
 Чаплин
 Чаплинек
 Чарны-Ляс
 Черск
 Дембувка
 Добеш
 Юлианув
 Конты
 Каролина
 Кемпа-Радванковска
 Крулевски-Ляс
 Кшаки-Чаплинковске
 Линин
 Лубна
 Лугувка
 Микувец
 Мочидлув
 Обремб
 Острувик
 Пенцлав
 Подгура
 Подленче
 Подосова
 Потыч
 Сежхув
 Собикув
 Солец
 Шиманув
 Томице
 Винцентув
 Войцеховице
 Вулька-Дворска
 Вулька-Заленска

Соседние гмины 
 Гмина Хынув
 Гмина Карчев
 Гмина Констанцин-Езёрна
 Гмина Пясечно
 Гмина Пражмув
 Гмина Собене-Езёры
 Гмина Варка

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Мазовецкого воеводства